Pogorzel peut désigner :

Toponymie
 :
dans la voïvodie de Mazovie
 Pogorzel, village du powiat de Mińsk
 Pogorzel, village du powiat de Mława 
 Pogorzel, village du powiat de Sokołów 
 Pogorzel, village de la gmina de Celestynów 
 Pogorzel, village de la gmina de Osieck 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Pogorzel, village